AER puede referirse a:

Biología 
 Aerides, género de orquídeas que se abrevia Aer.
 AER, cresta ectodérmica apical por sus siglas en inglés, Apical ectodermal ridge.

Lugares 
 AER, código IATA del aeropuerto Internacional de Sochi, Rusia.

Organizaciones 
 American Economic Review: revista de economía.
 Aeroparque Jorge Newbery (Argentina), por su código FAA.
 AER, Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) por sus siglas en inglés, Assembly of European Regions.
 Asociación Española de Radioescucha

Siglas